Utslagsspelet i Copa América Centenario var den andra omgången i fotbollstävlingen Copa América Centenario, som avgjordes under perioden 16–26 juni 2016. Totalt åtta lag deltog i utslagsspelet.

Under utslagsspelets åtta matcher gjordes 22 mål (2,75 mål per match). Den mest målrika matchen var mellan Mexiko och Chile som slutade med en vinst för Chile med 7–0. Två matcher slutade oavgjort och fick avgöras med straffsparksläggning; Peru mot Colombia i kvartsfinalen och finalen mellan Argentina och Chile.

Kvalificerade lag

De två bäst placerade lagen ur respektive grupp (A–D) blev kvalificerade till att spela i utslagsspelet. Värdnationen USA samt de regerande kontinentalmästarna Mexiko blev de enda lagen ur förbundet Concacaf som lyckades kvalificera sig till utslagsspelet. USA vann grupp A och Mexiko vann grupp C, vilket gör att lagen ej skulle kunna spela mot varandra i utslagsspelet förrän en eventuell final eller match om tredjepris. Peru vann grupp B före Ecuador, och Argentina vann grupp D före Chile. Colombia fick samma antal poäng som USA i grupp A, men hade en sämre målskillnad vilket gjorde att de tog gruppens andra kvalplats. Venezuela hamnade på andraplats i grupp C, då man likt Colombia, fick samma antal poäng som gruppsegraren, men som hade en sämre målskillnad.

Regelverk
Varje match är 90 minuter lång, med två perioder på 45 minuter vardera. Halvtidsvilan är 15 minuter lång. Under gruppspelet kunde en match sluta oavgjort, men under utslagsspelet måste en vinnare koras. Man spelar utan förlängning, vilket gör att om en match slutar oavgjort så får matchvinnaren koras genom straffsparksläggning. Detta gäller dock ej under finalen, där man spelar med två förlängningsperioder på 15 minuter vardera, om matchen slutar oavgjort. Om matchresultatet fortfarande är oavgjort efter förlängning, så koras mästaren av tävlingen med en straffsparksläggning.

Matchresultat

Kvartsfinaler

USA mot Ecuador

Peru mot Colombia

Argentina mot Venezuela

Mexiko mot Chile

Semifinaler

USA mot Argentina

Colombia mot Chile

Match om tredjepris

Final

Referenser

Utslagsspel